Storsund kan syfta på:

 Storsund, Piteå kommun – en ort i Piteå kommun
 Storsund, Gotland – en insjö på Gotland
 Storsund (naturreservat) – ett naturreservat på Gotland
 Storsund (sund i Estland) – ett sund i västra Estland

Se även  
Storsundet